Seestraße 6 steht für:

 Seestraße 6 (Utting am Ammersee)
 Eckhaus Seestraße 6 (Dresden)